Le championnat Indy Lights 2011 a débuté le  et s'est achevé le .
Le titre est revenu à l'Américain Josef Newgarden, sur une monoplace du Sam Schmidt Motorsports.

Règlement 
 Tous les pilotes étaient chaussés en Firestone et munis du châssis Dallara.

Courses de la saison 2011

Classement des pilotes 

Indy Lights 2011
Indy Racing League